Turun Palloseura (hokej na lodzie)
 Turun Palloseura (piłka nożna)